Spilomena — род песочных ос (Crabronidae) из подсемейства Pemphredoninae. Описано около 90 видов.

Распространение 
Встречаются всесветно: Палеарктика (22 вида), Неотропика (17), Неарктика (16), Австралия (13), Афротропика (11), Ориентальная область (10 видов). В России 7 видов.

Описание 
Мелкие осы (длина 2 — 5 мм), обычно чёрного цвета. Затылочный киль отсутствует; медиальная жилка заднего крыла не дивергирует перед Cu-a, не отделена от Cu; переднее крыло с удлиненной маргинальной ячейкой, длиннее стигмы, на вершине замкнутая; присутствуют две закрытые субмаргинальные ячейки; есть одна возвратная жилка и две дискоидные ячейки; стигма крупная; брюшко без петиоля; воротник переднеспинки с полным поперечным валиком.
Брюшко с коротким стебельком. Пигидиальное поле самок узкое. Передние крылья с 2 радиомедиальными ячейками, радиальная ячейка заострённая и длиннее птеростигмы. Усики самца 13-члениковые, самки — 12-члениковые. Нижнечелюстные щупики состоят из 6 члеников, а нижнегубные — из 4.

Биология 
Гнёзда устраивают в различных полостях мёртвой древесины и стеблей растений, в заброшенных отверстиях жуков-точильщиков Anobiidae. Охотятся на трипсов, некоторые виды также охотятся на неполовозрелых Psyllidae, Coccidae и Aphididae.

Классификация 
Около 90 видов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Европа, Россия)
 
 
 
  (Европа)
 
 
 
 
 
 
  (Европа, Россия)
  (Россия)
  (Европа, Россия)
 
 
 
 
 
 
  (Европа, Россия)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Европа, Россия)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Европа)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Европа, Россия) 
 
 
 
 
 
  (Европа)
 
 
 
 Другие

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Spilomena
Роды перепончатокрылых